Claudot est un patronyme porté notamment par :
 André Claudot (1892-1982), peintre et anarchiste français ;
 Claude Claudot (1816-1883), homme politique français ;
 Jean-Baptiste Claudot dit Claudot de Nancy (1733-1805), peintre paysagiste et décorateur lorrain, puis français après 1766.